Глиняная Балка () — село в Шполянском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 138 человек. Почтовый индекс — 20653. Телефонный код — 4741.

Местный совет 
20653, Черкасская обл., Шполянский р-н, с. Антоновка

Ссылки 
 Глиняная Балка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Шполянского района